Krapfenbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Krapfenbauer (1924–2020), österreichischer Forstwissenschaftler
 Cornelia Krapfenbauer (* 1987), österreichische Triathletin
 Robert Krapfenbauer (1923–2005), österreichischer Statiker und Bauingenieur